Vacquerie ist der Name von:

 Auguste Vacquerie (1819–1895), französischer Schriftsteller, Journalist und Photograph
 Jean de La Vacquerie († 1497), französischer Politiker

Vacquery bezeichnet folgende Orte in Frankreich:

 La Vacquerie, Gemeinde im Département Calvados
 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Gemeinde im Département Hérault
 Vacquerie-le-Boucq, Gemeinde im Département Pas-de-Calais